Il doppio  dello  Samarkand Challenger 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Michail Elgin e Aleksandr Kudrjavcev erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Oleksandr Nedovjesov e Ivan Serheev hanno battuto in finale Divij Sharan e Vishnu Vardhan 6–4, 7–6(7–1).

Teste di serie 

 Divij Sharan /  Vishnu Vardhan (finale)
 Andrej Golubev /  Jurij Ščukin (primo turno)

 Kamil Čapkovič /  Brydan Klein (quarti di finale) 
 Michal Konecny /  Denis Matsukevich (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Samarkand Challenger 2012